Katiskasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Katiskasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Katiskasaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar